Filmpreis 2006 steht für:

 Deutscher Filmpreis 2006
 Europäischer Filmpreis 2006